Офика (Sorbus) са род розоцветни растения, включващ дървета и храсти с опадливи прости или сложни листа. Растенията от този род имат двуполови цветове, събрани във връхни щитовидни съцветия. Плодовете им са лъжливи, месести с остатъци от чашката при върха. Представителите на този род са широко разпространени в умерения пояс на северното полукълбо и много от тях са култивирани като плодни или декоративни растения.

Видове

Източници